Réalités est une revue mensuelle française parue entre 1946 et 1978.
 Réalités est un hebdomadaire tunisien.
 Réalités est un jeu de rôle d'anticipation publié en 2005 par Studio Mammouth.

Homonymie de titre